Jerome Fleisch, né le  à Walthamstow, plus connu sous le nom de ring Jody Fleisch, est un catcheur anglais. Il a catché à la Frontier Wrestling Alliance, One Pro Wrestling et la Real Quality Wrestling.

Carrière

Début 
Fleisch étudie le taekwondo, le ninjutsu et le ju-jitsu pendant trois ans avant de débuter le catch. Quand Fleisch débute à la NWA UK Hammerlock, il a , il fait alors équipe avec Jonny Storm. Fleisch catche alors au Royaume-Uni, aux Pays-Bas notamment.

Michinoku Pro 
Fleisch part en 1999 pour rejoindre la Michinoku Pro au Japon où il participe à la Fukumen World League 1999 sous le nom de "Dakko Chan" et où il est masqué. En finale, Dakko Chan perd dans un mask vs. mask match face à the "White Bear" (Jason Cross).

Frontier Wrestling Alliance 
Durant l'été 2001, il se blesse à l'épaule. En , il fait son retour à la Frontier Wrestling Alliance, et participe au tournoi King of England, il bat Doug Williams en finale.

Le ,  Fleisch bat Flash Barker pour remporter la ceinture FWA Heavyweight pour la première fois. Le  à FWA British Uprising, Jody Fleisch bat Flash Barker dans un Ladder match pour récupérer le titre FWA Heavyweight.

À FWA London Calling le , Christopher Daniels bat Fleisch et Doug Williams et s'empare de la ceinture FWA Heavyweight, et devient le premier catcheur non-britannique à remporter le titre.

Le , Jody Fleisch fait son retour après une année d'absence à la suite de la pétition de Jonny Storm. Après le main event (James Tighe versus AJ Styles), Fleisch est battu par Tighe et Mark Belton. Le , Fleisch annonce son retour à la FWA.

Circuit indépendant américain et Européen
En , Fleisch catche à la Premier Wrestling Federation, Combat Zone Wrestling et la Ring of Honor. Il participe ensuite au CZW Best of the Best.

Depuis 2004, Jody Fleisch catche à travers l'Europe à la Irish Whip Wrestling, International Catch Wrestling Alliance, IPW:UK et à la Universal Uproar. Fleisch part à la 1 Pro Wrestling et devient tag team champions avec son ami Jonny Storm.

Ring of Honor 
Le  à ROH Final Battle, il bat The Amazing Red et participe au Special K.

Tout au long de 2003, Fleisch catche dans les deux promotions ROH et FWA. Il fait face alors à des catcheurs comme Juventud Guerrera, Low-Ki, Christopher Daniels, The Backseat Boyz et James Tighe. En septembre, Fleisch est obligé de s'arrêter après de multiples blessures, il a alors .

Il participe au tour britannique de la ROH en  et participe au premier King of Europe tournament en . Il perd durant le premier tour face à Ryo Saito de la Dragon Gate.

Le  lors de ROH Honor Re-United Day 3, il perd avec Jonny Storm contre les Young Bucks.

Caractéristiques 
 Prise de finition
 Phoenix DDT (Twisting springboard tornado DDT) 

 Prises favorites
 450° splash
 Roundhouse kick 
 Split-legged moonsault 
 Springboard suivi d'un dropkick ou d'un shooting star press 
 Wall climb moonsault

Palmarès et accomplissements 
 Frontier Wrestling Alliance 
 FWA British Heavyweight Championship (2 fois) 
 FWA European Union Championship (1 fois) 
 FWA King of England (2002) 
 FWA Round Robin Tournament (2005) 

 1 Pro Wrestling 
 1PW Tag Team Championship (1 fois) - avec Jonny Storm

 The Wrestling Alliance 
 TWA Welterweight Championship (1 fois) 

 westside Xtreme wrestling 
 wXw Lightweight Championship (1 fois) 

 Combat Zone Wrestling 
 CZW Match of the Year (2002) vs. Johnny Storm 

 Autres titres 
 SCW Florida Championship (1 fois)

Classement des magazines 
 Power Slam
 PS 50 : 2002/33

 Pro Wrestling Illustrated 
 2002 : 
 2003 : 
 2006 :

Notes et références

Liens externes 

Naissance en avril 1980
Naissance à Walthamstow
Catcheur britannique
Catcheur de la Ring of Honor
Nom de ring